Славянский язык
 Славянский язык — один из славянских языков.
 Славянский язык — историческое название старославянского языка и изводов церковнославянского языка.
 Славянский язык — праславянский язык.